Dans l'histoire du christianisme, l'unionisme est un mouvement associatif, à l'origine protestant puis chrétien œcuménique, des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) et par extension des associations issues des UCJG comme les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France.
 Dans l'histoire du protestantisme, l'unionisme est un mouvement tendant à promouvoir l'unité ecclésiologique des Églises protestantes issues de la Réforme. Il a conduit à la création de l'Église unie du Canada à l'Église protestante unie de Belgique, à l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et à la création de L’Eglise Protestante Unie de France issue de la fusion de l'Église réformée de France et de l'Église évangélique luthérienne de France.
 Dans l'histoire de la Belgique, l'unionisme est un mouvement politique belge qui, à l'époque de la révolution de 1830, prônait l'union des catholiques et des libéraux contre l'inique régime "hollandais" (voir Société des douze : les provinces qui allaient bientôt former l'État belge faisaient depuis 1815 partie du Royaume uni des Pays-Bas).

 En Irlande, l'unionisme, notamment représenté par le Parti unioniste d'Ulster et le Democratic Unionist Party, est un mouvement politique britannique qui prône la préservation de l'union de la province irlandaise avec le Royaume-Uni.
 Dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, pendant la guerre de Sécession et la décennie qui la précède, les unionistes, venus du Nord comme du Sud, défendaient l'Union perpétuelle des États, telle qu'elle avait été fondée en 1788, face aux menaces sécessionnistes qui aboutirent à la création des États confédérés d'Amérique.
 Ailleurs dans le temps historique et l'espace géographique, ont existé ou existent des mouvements militant pour l'unification de divers territoires en états plus vastes, dont certains ont abouti (unionisme allemand, unionisme italien ou unionisme yéménite par exemple), d'autres ont abouti temporairement pour échouer ensuite (unionisme roumain, unionisme tchécoslovaque, unionisme yougoslave par exemple), tandis que d'autres encore n'ont pas abouti (unionisme hellénique, unionisme chypriote, unionisme roumain moderne, unionisme serbe, unionisme chinois, unionisme coréen ou unionisme papou entre autres).